Wallonia – comunità non incorporata del Kentucky, USA
 Wallonia – rivista culturale belga pubblicata dal 1893 al 1914
 3198 Wallonia – asteroide areosecante